Selbstfahrer bezeichnet
 dreirädrige Fahrzeuge für Beinamputierte, siehe Rollstuhltypen
 eine Kutsche
 den Fahrer eines sich von selbst fortbewegenden Gefährts, dem Automobil
 eine selbstfahrende Arbeitsmaschine
 Claas Selbstfahrer, ein Mähdreschermodell
 Self-Propelled Modular Transporter, Tieflader für Schwertransporte ohne Zugfahrzeug, der mit einem eigenen Motor ausgestattet (worden) ist und von der Nutzlast belastete Achsen zum Antrieb benutzt
 Binnenschiffe mit eigenem Antrieb
 das Fahrgeschäft Autoscooter

Der Begriff wird auch in folgendem Zusammenhang benutzt

 Personen, die zum Urlaubsort mit eigenem Fahrzeug anreisen
 Bezeichnung bei Kfz-Versicherungen, wenn der Versicherungsnehmer das Fahrzeug ausschließlich selbst fährt
 im Rundfunkbetrieb Studios, in denen der Moderator oder der Sprecher weite Teile der Technik selbst bedient, die Sendung also selbst fährt. Siehe: Selbstfahrerstudio